Somerset steht für:

 eine Grafschaft in England, siehe Somerset
 englische Adelstitel, siehe Duke of Somerset und Earl of Somerset
 ein ehemaliges RoRo-Schiff, siehe Somerset (Schiff)
 eine amerikanische Fernsehserie, sie Somerset (Fernsehserie)

Somerset ist der Familienname folgender Personen:

 Anne Somerset (* 1955), britische Historikerin und Schriftstellerin
 Charles Somerset, 1. Earl of Worcester (um 1450–1526)
 Charles Somerset, 4. Duke of Beaufort (1709–1756)
 Charles Henry Somerset (1767–1831), britischer Armeeoffizier und Gouverneur
 David Somerset, 11. Duke of Beaufort (1928–2017), britischer Peer und Politiker (Conservative Party)
 Edward Somerset (1776–1842), britischer Kavalleriegeneral
 Edward Somerset, 4. Earl of Worcester (1553–1628)
 Edward Somerset, 2. Marquess of Worcester (1601–1667)
 Fitzroy Somerset, 1. Baron Raglan (1788–1855)
 FitzRoy Somerset, 5. Baron Raglan (1927–2010)
 Henry Somerset, 2. Earl of Worcester (um 1495–1548)
 Henry Somerset, 1. Marquess of Worcester (1577–1646)
 Henry Somerset, 1. Duke of Beaufort (1629–1700)
 Henry Somerset, 2. Duke of Beaufort (1684–1714)
 Henry Somerset-Scudamore, 3. Duke of Beaufort, siehe Henry Scudamore, 3. Duke of Beaufort (1707–1745)
 Henry Somerset, 5. Duke of Beaufort (1744–1803)
 Henry Somerset, 6. Duke of Beaufort (1766–1835)
 Henry Somerset, 7. Duke of Beaufort (1792–1853)
 Henry Somerset, 8. Duke of Beaufort (1824–1899)
 Henry Somerset, 9. Duke of Beaufort (1847–1924)
 Henry Somerset, 10. Duke of Beaufort (1900–1984)
 Henry Somerset, 12. Duke of Beaufort (* 1952), britischer Peer
 Henry Somerset, Marquess of Worcester (* 1952) nächster Titelerbe
 James Somerset, Sklave, nach dem das Somerset-Urteil von 1772 benannt ist, das zur Freilassung der innerhalb Großbritanniens lebenden Sklaven führte

 Robert Somerset, Earl of Glamorgan (* 1989), übernächster Titelerbe
 William Somerset, 3. Earl of Worcester (vor 1526–1589)

Somerset ist der zweite Vorname folgender Person:

 William Somerset Maugham (1874–1965)

Orte:

in den USA:
 Somerset (Colorado)
 Somerset (Illinois), im Saline County
 Somerset (El Dorado County, Kalifornien)
 Somerset (Siskiyou County, Kalifornien)
 Somerset (Kentucky)
 Somerset (Maryland)
 Somerset (Massachusetts)
 Somerset Township (Michigan)
 Somerset Township (Minnesota)
 Somerset (New Jersey)
 Somerset (New York)
 Somerset (Ohio)
 Somerset (Pennsylvania)
 Somerset Township (Pennsylvania)
 Somerset (Texas)
 Somerset (Vermont)
 Somerset (Virginia)
 Somerset (Wisconsin), im St. Croix County
 Somerset (Town), Town(ship) im St. Croix County, Wisconsin

in Australien:
 Somerset (Tasmanien)
 Lake Somerset in Queensland
 Somerset (Queensland)

auf Bermuda:
 Somerset Island (Bermuda)
 Somerset Village 

in Kanada:
 Somerset Island (Kanada)

in Südafrika:
 Mahlobyanini, bis 2008 Somerset

Siehe auch:

 Somerset County